

Codici 
 UBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalumburu (Australia)

Letteratura 
 Ubu, personaggio immaginario creato da Alfred Jarry, presente in varie opere di Jarry (tra cui Ubu re), e in opere di altri autori
Ubu re, opera teatrale di Alfred Jarry del 1896
Ubu cornuto, opera teatrale di Alfred Jarry del 1897
Ubu incatenato, opera teatrale di Alfred Jarry del 1899
UbuWeb, sito di letteratura sperimentale

Altro 
 Premio Ubu  – premio teatrale italiano
Ubu, personaggio della DC Comics, braccio destro di Ra's al Ghul e membro della Lega degli Assassini.